„Ardea” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Ardea” – torpedowiec typu Pegaso z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Ardea” – niezwodowana korweta typu Gabbiano z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów